Voici la liste des planètes mineures numérotées de 218001 à 219000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 218001 à 219000

218001-218100

218101-218200

218201-218300

218301-218400

218401-218500

218501-218600

218601-218700

218701-218800

218801-218900

218901-219000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000